Серено Ватсон (1 декабря 1826 года, Ист-Уинсор-Хилл, Коннектикут — 9 марта 1892 года, Кембридж) — американский ботаник.

Получив высшее образование в Йельском университете в 1847 году, он присоединился к экспедиции  и в конечном счёте стал ботаником этой экспедиции. В 1873 году был назначен помощником по , а позже стал куратором этого гербария, кем являлся до самой смерти. Он описал около 50 видов растений.

В честь учёного был назван род пальм  из Северной Америки.

Примечания

Ссылки 
 Книги Серено Ватсона и о Серено Ватсоне на worldcat.org
 Biographical Memoir of Selenp Watson, National Academy of Sciences

Ботаники по алфавиту
Ботаники США
Члены Национальной академии наук США